Gouvernement Temir Sarïev peut faire référence à :

 Gouvernement Temir Sarïev I, 2015
 Gouvernement Temir Sarïev II, 2015-2016.